Confucius – latinizzazione del nome 孔夫子 (Kǒng Fūzǐ, Confucio, filosofo cinese)
7853 Confucius – asteroide
Confucius Institute – istituto di ricerca cinese
Confucius – genus dei cicadellidae